Il doppio del torneo di tennis International Tennis Championships 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Dave Randall e Greg Van Emburgh che hanno battuto in finale Luke Jensen e Murphy Jensen 6-7, 6-2, 7-6

Teste di serie

 Sandon Stolle /  Cyril Suk (primo turno)
 Tom Kempers /  Tom Nijssen (primo turno)

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (finale)
 Sébastien Lareau /  Sébastien Leblanc (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

International Tennis Championships 1997
ATP Tour 1997